Харинка — топоним:

Населённые пункты 
 Харинка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Харинка — деревня в Починковском районе Смоленской области.

Реки 
 Харинка — река в Ивановской области, приток Уводи.

Парки 
 Харинка — парк отдыха в городе Иваново.

См. также 
 Харинки
 Хоринка